Wakeman ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Wakeman (1824–1889), US-amerikanischer Politiker
 Alan Wakeman (* 1947), britischer Jazz- und Rockmusiker
 Frederic Wakeman (1937–2006), US-amerikanischer Historiker
 William Frederick Wakeman (1822–1900) irischer Archäologe und Zeichner
 Oliver Wakeman (* 1972), britischer Musiker
 Rick Wakeman (* 1949), britischer Rockmusiker
 Seth Wakeman (1811–1880), US-amerikanischer Politiker